La route des Crêtes est une dénomination utilisée dans de nombreuses régions pour désigner une route touristique de montagne offrant de nombreux points de vue.

Massif vosgien 

La route des Crêtes fut créée pendant la Première Guerre mondiale dans un but stratégique afin d’assurer la logistique et la défense sur le front des Vosges. Du col du Bonhomme au Vieil Armand, en passant par le col de la Schlucht, le massif du Hohneck, le Markstein et le Grand Ballon, la route des Crêtes des Vosges est longue de plus de . En hiver, la Route des Crêtes est fermée à partir du Grand Ballon jusqu'au Markstein et de ce dernier site jusqu'aux pistes de ski de La Bresse-Kastelberg. Son point le plus élevé est à  au passage du Grand Ballon et le plus bas au col Amic, .

Vexin français 
La route des Crêtes est un itinéraire très touristique d'environ  allant de Chérence à La Roche-Guyon, en traversant la forêt régionale de La Roche-Guyon. Cette route surplombe du haut des falaises calcaires la vallée de la Seine (jusqu'à  plus bas) au sud-est, et la vallée de l'Epte au nord-ouest.

Cantal 
La route des Crêtes s'étire au départ d'Aurillac pour suivre la crête entre les vallées de la Jordanne et de l'Authre, offrant de pittoresques panoramas sur les monts du Cantal.

Provence 
La route des Crêtes qui relie Cassis à la Ciotat offre des vues saisissantes sur la mer Méditerranée et le massif des Calanques. La route, en forte pente, monte jusqu'au cap Canaille, puis court en lacets sur le rebord des falaises de Soubeyran (), les plus hautes falaises de France. Des parkings et des belvédères ont été aménagés aux principaux points de vue.

Gorges du Verdon 
Une boucle de  à partir de La Palud-sur-Verdon par la Départementale 23, essentiellement en sens unique, parsemée de 14 belvédères surplombant le canyon du Verdon.

Cévennes 
La corniche des Cévennes est une route des crêtes qui domine le massif des Cévennes, notamment la Vallée Borgne et la vallée Française. Elle a été aménagée par les dragons de Louis XIV pour réduire la résistance protestante au pays des camisards.

Pyrénées 
La route des crêtes du massif de l'Arize est une route de montagne de  en Ariège, qui comporte 4 cols, d’Est en Ouest : le col de Péguère, le col de Portel, le col de Pradel et le col de la Crouzette. Le point culminant de cette route est à  au col de Portel.

Références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 
 Carte de l'Alsace et de la route des crêtes.

Route touristique en France
Route célèbre
Route historique en France